Struhařov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Struhařov, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Struhařov, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale